La Basketball League Belgium Division I 2013-2014, nota anche come Ligue Ethias 2013-2014, è stata l'87ª edizione del massimo campionato belga di pallacanestro maschile. Detentore del titolo è l'Ostenda.

Regular season

Playoff

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2013
Pallacanestro nel 2014
2013-2014